Südpol steht für:
 Südpol der Himmelssphäre, siehe Himmelspol und äquatoriales Koordinatensystem
 Südpol der Ekliptik, siehe ekliptikales Koordinatensystem
 galaktischer Südpol, siehe galaktisches Koordinatensystem
 Pol eines magnetischen Dipoles, siehe Magnetismus
 Südpol eines Himmelskörpers, siehe Pol (Geographie)#Pole von Himmelskörpern
 Südpol, einer der verschiedenen Südpole der Erde
 Südpol (2019), österreichischer Fernsehfilm von Nikolaus Leytner
 Südpol Luzern, eine Kulturwerkstätte des Luzerner Theaters
 Südpol, ein bestimmter Punkt auf dem Umkreis eines Dreiecks, siehe Südpolsatz

Siehe auch:
 Nordpol (Begriffsklärung)